Stick puede designar:
Stick, un palo de madera o plástico con forma de J utilizado en hockey con el que se golpea la bola.
Chapman Stick, un instrumento musical eléctrico.
Memory Stick, un formato de tarjeta de memoria (memoria flash) extraíble, comercializado por Sony en octubre de 1998.
Stick (película), un film del estadounidense Charles Durning.
Stick (Comic), un personaje secundario del cómic Daredevil.
Stick (rapero), rapero y freestyler peruano.